Клод Френска () може да се отнася за:

 Клод Френска (1499–1524), кралица на Франция
 Клод Френска (1542–1575), херцогиня на Лотарингия